«Потомки» () — американская комедийная драма, снятая режиссёром Александром Пэйном в 2011 году. Мировая премьера состоялась 23 ноября 2011 года, премьера в России — 26 января 2012 года. Лента основана на одноимённом романе .

Сюжет 
Гавайский юрист Мэтт Кинг и его многочисленные родственники имеют в доверительной собственности большой участок земли, доставшийся от прапрабабушки-туземки. После изменений в законодательстве они решают продать его некоему мистеру Холитцеру. В это время с женой Кинга Элизабет происходит несчастный случай. Она впадает в кому и должна умереть.

На руках у юриста остаются две дочери — пьющая Александра и невоспитанная Скотти. Александра рассказывает отцу, что у её матери был любовник. Мэтту удаётся узнать, что соперник — риелтор Брайан Спир — находится на другом острове. Кинг, взяв дочерей и развязного приятеля Александры Сида, отправляется на поиски, желая дать Спиру возможность проститься с Элизабет.

Мэтт узнаёт от своего родственника, у которого Спир снимает коттедж, что риелтор приходится зятем мистеру Холитцеру и получит доход в случае продажи последнему земли Кингов. Юрист знакомится с женой Спира Джулией и, наконец, самим ловеласом. Тот признаётся, что любил Джулию, а не Элизабет.

На семейном совете большинство поддерживает предложение о продаже участка Холитцеру, но Мэтт отказывается подписать договор. Он произносит монолог о своём отношении к той земле, с которой его род связан многолетними узами.

После отключения от аппаратов обеспечения жизни, умирающая жена Кинга остается в госпитале. Брайан не является, зато вместо него приходит Джулия, которая узнала от мужа о романе. Она прощает Элизабет. Мэтт целует супругу, а вскоре её прах высыпают в океан. В последних кадрах отдыхает тесно сплочённая общим несчастьем семья.

В ролях

Создание 
Съёмки фильма начались в марте 2010 года в штате Гавайи. Саундтрек включает в себя исключительно гавайскую музыку, исполняемую такими певцами, как Гэбби Пахинуи, Рэймонд Кейн, Киола Бимер, Санни Чиллингворт, Джеффри Питерсон, Деннис Камакахи и Лена Мачадо.

Отзывы 
Фильм был хорошо принят критиками. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 89 % на основе 234 отзывов.

Максимальную оценку фильму дали три признанных кинокритика: Роджер Эберт, Питер Трэверс из журнала Rolling Stone и Леонард Малтин.

Награды и номинации 
Фильм был положительно воспринят большинством мировых кинокритиков и собрал множество кинопремий и призов, в том числе 5 номинаций на премию «Оскар».

Примечания

Ссылки 
 «Потомки» на сайте Fox Searchlight

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2011 года
Комедийно-драматические фильмы США
Независимые фильмы США
Фильмы по сценариям Александра Пэйна
Фильмы с действием на Гавайях
Экранизации романов США
Фильмы Fox Searchlight Pictures